Alona Frankel  (née en 1937), écrivaine et illustratrice israélienne ;
 Art Frankel (né en 1928), acteur américain ;
 Benjamin Frankel (1906-1973), pianiste, compositeur et chef d'orchestre anglais ;
 Charles Frankel (1917-1979), philosophe américain ;
 Charles Frankel (1956-), géologue français ;
 Charlotte Fränkel (1880-1933), archéologue allemande ;
 Cyril Frankel (1921-2017), réalisateur anglais ;
 David Frankel (né en 1959), réalisateur américain ;
 Elkan Fränkel (? - 1720), Juif de cour ;
 Justin Frankel, programmeur informatique américain ;
 Léo Fränkel (1844-1896), militant syndicaliste français ;
 Ludwig Julius Fränkel (1868-1925), historien allemand ;
 Max Fränkel (1846-1903), philologue allemand, père de Charlotte ;
 Purrel Fränkel (né en 1976), footballeur néerlandais ;
 Stan Frankel (1919-1978), chercheur en informatique et physicien américain ;
 Zacharias Frankel (1801-1875), rabbin allemand.

Autres 
 Frankel est un cheval de course né en 2008.

Homonymie de patronyme